Битва у мыса Сан-Висенте (анг. Battle of Cape St. Vincent) – сражение между эскадрой Королевского флота Испании под командованием Родриго де Торреса-и-Моралеса и британским Королевским флотом под командованием коммодора Филипа Кавендиша в районе мыса Сан-Висенте, произошедшее 21 декабря 1719 года во время Войны четверного альянса.

Линейные 50-пушечные корабли «Толоса», «Эрмиона », «Гваделупе» и фрегат «Фидела» под командованием Родриго де Торреса-и-Моралеса вышли из Сантандера в направлении Кадиса, стремясь избежать англо-французской эскадры, патрулировавшей Бискайский залив. По пути они захватили британский фрегат и шлюп.

21 декабря 1719 года они встретили 50-пушечные британские линейные корабли Адвайз и Норвич и 40-пушечный фрегат Дувр под командованием коммодора Кавендиша, намеревавшиеся отбить захваченные испанцами корабли. Однако в итоге после пяти часов боя британцы отступили в Гибралтар с тяжелыми повреждениями, потеряв 154 человека убитыми и ранеными. У испанцев было всего 20 убитых и 27 раненых. Эскадра со своим призом пришла в Кадис 2 января 1720 года.

Литература 
 Arsenal, León; Prado, Fernando (2008). Rincones de historia española. Madrid: EDAF. ISBN 978-84-414-2050-2.
 Charnock, John (1795). Biographia Navalis. Vol. 3. London: Naval & Military Press (republishing).
 Fernández Duro, Cesáreo (1898). Armada española desde la unión de los reinos de Castilla y de León. Vol. VI. Madrid: Est. tipográfico "Sucesores de Rivadeneyra".

Сражения по алфавиту
Сражения Войны четверного альянса
Морские сражения Великобритании
Морские сражения Испании
Сражения 1720 года